

Geografia 
 Vietnam
 Bắc Giang – capoluogo della provincia di Bac Giang
 Provincia di An Giang – provincia nella regione del Delta del Mekong
 Provincia di Bac Giang – provincia nella regione di Dong Bac
 Provincia di Kien Giang – provincia nella regione del Delta del Mekong

Persone 
 Chau Giang – giocatore di poker vietnamita con cittadinanza statunitense